

Рарітан — місто, штат Нью-Джерсі
 Рарітан — селище, штат Іллінойс
 Рарітан Тауншип — селище, штат Нью-Джерсі